Ка́менка — деревня в составе Крутцовского сельсовета Ветлужского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 55 человек.

Примечания 

Населённые пункты Ветлужского района